Таймы́рская у́лица — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные по полуострову Таймыру.

Россия 
 Таймырская улица — улица в Москве.
 Таймырская улица — улица в Уфе.
 Таймырская улица — улица в Хабаровске.
 Таймырский переулок — улица в Томске.

Украина 
 Таймырская улица — улица в Донецке.